Даниел Пеев може да се отнася за:
 Даниел Пеев (волейболист) – бивш български волейболист, национал на България, роден на 11 май 1970 г.
 Даниел Пеев (футболист) - български футболист, младежки национал на България, роден на 6 октомври 1984 г.

Пояснителни страници